Satonskyj ist der Familienname folgender Personen:

 Dmytro Satonskyj (1922–2009), ukrainischer Germanist
 Wolodymyr Satonskyj (1888–1938), ukrainisch-sowjetischer Politiker

Siehe auch:
 Satonski